Антанас Мацкя́вичюс (Антоний Мацкевич, ; род. 14 июня 1828, г. Моркяй — ум. 16 декабря, 1863 г. Ковно) — католический священник и один из виднейших руководителей Польского восстания в Литве в 1863 году.

Биография 
Выходец из обедневшего дворянского рода. Учился в Киевском университете, но бросил и поступил в духовную семинарию. В течение 12 лет, до восстания, работал в сельской местности ксендзом.

Политические и общественные воззрения А. Мацкявичюса были очень близки идеям польских и русских революционеров-демократов. Так, А. Мацкявичюс пришёл к решению активно бороться против царизма и помещиков, за передачу помещичьей земли крестьянам путём вооружённого восстания. Залог успеха освободительной борьбы литовского народа он видел в единении с освободительной борьбой польского и белорусского народов, в единении с русским освободительным движением.

В 1863 году, сразу же после опубликования манифестов Литовского комитета и Польского ЦК в Вильне о восстании, А. Мацкявичюс одним из первых в Литве возглавил крестьянский отряд из нескольких сотен бойцов и открыл военные действия против царских войск. В дальнейшем его отряд действовал в объединённой повстанческой армии под руководством Сигизмунда Сераковского.

После казни Сераковского был главным организатором и начальником повстанческих отрядов в Ковенской губернии, прошёл со своим войском её большую часть, поднимая население на борьбу. 5 декабря 1863 года был схвачен и после мучительных допросов повешен. Его последними словами были: «…найдётся другой Мацкевич, и что я не сделал, сумеет окончить».

Память 
В 1978 году издан художественный маркированный конверт.

Литература 
 Смирнов А. Ф. Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. — , 1963.
 Ziugzda J. 1863m. sukilimas Lietuvoje. // Lietuvos TSR istorija. — T. 2. — Vilnius, 1863.

Выпускники Киевского университета
Казнённые участники Польского восстания (1863—1864)
Повешенные в Российской империи